

Sigle
 Acquisizione di funzione (o guadagno di funzione) – fenomeno e campo di ricerca in genetica e virologia
 Aeroporto di Firenze S.p.A. – società che gestisce l'Aeroporto di Firenze-Peretola
 Amsterdam Density Functional – software per il calcolo di strutture elettroniche di molecole
 Oracle Application Development Framework – framework Oracle basato su J2EE che presenta un vasto numero di servizi ed infrastrutture per semplificare lo sviluppo di applicazioni web-based
 Ár nDraíocht Féin – congregazione druidica statunitense
 Association des Dames Françaises (in francese, "Associazione delle dame francesi"): una delle tre società nazionali francesi di soccorso che nel 1940 sono confluite nella attuale Croce Rossa francese
 Australian Defence Force – le Forze Armate dell'Australia
 Automatic Direction Finder – strumento usato nella navigazione aerea
 Automatic Document Feeder – dispositivo di alimentazione automatica dei fogli per scanner, stampanti e fotocopiatrici
 Average duration of fades – misura della durata media degli intervalli di tempo in cui un processo stocastico resta sotto un dato livello r

Codici 
 ADF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Adıyaman (Turchia)
 adf – codice ISO 639-3 della lingua araba dhofari
 ADF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco Andorrano (o Franco francese circolante in Andorra) (sostituito dall'Euro)

Musica 
 ADF – producer di musica Deep House / Tech House